Ledning kan syfta på:

 Företagsledning – en grupp tillsatt av ett företags styrelse som utövar verkställande makt
 Elektrisk ledning – en anordning som är avsedd för att leda elektrisk ström
 Vattenledning – benämning på transportkanal för vatten

Se även
 Värmeledning